C91 steht für:
 Brun C91, ein Rennwagen
 Caldwell 91, ein offener Sternhaufen aus dem Caldwell-Katalog

C91